Cornino ima više značenja:
 Cornino, Trapani
 Cornino, Udine